«Боли́вар» () — боливийский футбольный клуб из города Ла-Пас. Является самым титулованным клубом Боливии как на внутренней, так и на международной арене. Единственный боливийский клуб, доходивший до финала крупного международного клубного соревнования — Южноамериканского кубка в 2004 году. Своё название клуб получил в честь лидера освободительного движения американских стран против Испании Симона Боливара.

История 
Клуб «Боли́вар» был основан 12 апреля 1925 года группой молодежи Ла-Паса. Первоначально команда именовалась «Атлетический литературный и музыкальный клуб „Боливар“». Затем эти дополнения отпали и остался лишь «Клуб Боливар».

«Боливар» чаще всех боливийских команд принимал участие в розыгрыше Кубка Либертадорес — 36 раз. В 1986 году «Боливар» дошёл до полуфинала Кубка Либертадорес.

В 1994 году в составе сборной Боливии на чемпионате мира участвовали многие футболисты «Боливара» — Марко Санди, Мигель Римба, Карлос Борха, Владимир Сория, Луис Кристальдо, Хулио Бальдивьесо. При этом многие из них становились чемпионами Боливии 1992 и 1994 гг. под руководством российского специалиста Виталия Шевченко.

В 2004 году команда по сумме двух матчей уступила в финале Южноамериканского кубка «Боке Хуниорс». В первом матче, 8 декабря, на своем поле боливийцы праздновали победу 1:0 (гол на счету Орасио Киорассо). Но дома «Бока» уже к 28 минуте вела в счете 2:0 за счет голов Мартина Палермо и Карлоса Тевеса. Этот результат и принёс победу аргентинскому гранду.

В XXI веке «Боливар» выиграл 12 чемпионатов страны и по этому показателю занимат первое место в Боливии. В 2014 году команда повторила свой лучший результат в Кубке Либертадорес, дойдя до полуфинала турнира.

Достижения 
  Чемпион Боливии (профессиональные титулы) (26): 1966, 1968, 1976, 1978, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002, 2004 (Апертура), 2005 (Адекуасьон), 2006 (Клаусура), 2009 (Ап.), 2011 (Ад.), 2013 (Кл.), 2014 (Ап.), 2015 (Кл.), 2017 (Ап.), 2017 (Кл.), 2019 (Ап.)
  Вице-чемпион Боливии (15): 1969, 1975, 1984, 1990, 1993, 2001, 2003 (Ап.), 2005 (Ап.), 2007 (Ап.), 2009 (Кл.), 2010 (Кл.), 2013 (Ап.), 2015 (Ап.), 2016 (Ап.)
  Чемпион Боливии (любительские титулы) (8): 1932, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1950, 1953
  Чемпион Объединительного турнира (между эпохой любителей и профессионалов) (1): 1956
  Обладатель Кубка Аэросур/Cine Center (3): 2009, 2010, 2013
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2004
 Полуфиналист Кубка Либертадорес (2): 1986, 2014

Знаменитые игроки 
В разделе об истории клуба упомянуты следующие выдающиеся игроки «Боливара»:
  Карлос Арагонес
  Пабло Бальдивьесо
  Луис Грегорио Гальо
  Овидио Месса
  Эрвин Ромеро
  Рикардо Тронконе
  Рубен Туфиньо
  Виктор Угарте
  Карлос Конрадо Хименес
  Орасио Чиорассо
  Марко Этчеверри
На крупнейшем сайте болельщиков в разделе «Исторические игроки» присутствуют следующие футболисты:
  Карлос Арагонес
  Абдуль Арамайо
  Хулио Сесар Бальдивьесо
  Рамиро Блакут
  Карлос Фернандо Борха
  Хоакин Ботеро
  Нельсон Давид Кабрера
  Рамиро Кастильо
  Марио Мена
  Даниэль Пачи Босо
  Рене Рада Кальдерон
  Леонель Рейес
  Эрвин Ромеро
  Марко Антонио Санди
  Оскар Кармело Санчес
  Эрвин Санчес
  Владимир Сория
  Рикардо Тронконе
  Виктор Угарте
  Эрнан Уранка
  Вальтер Флорес
  Марко Этчеверри

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 История клуба на русском языке
 Неофициальный сайт
 Блог болельщиков